Maniac (polski tytuł: Wariat) – amerykański miniserial telewizyjny
 Maniac (oryg. The Maniac) – amerykański film krótkometrażowy z 2011 roku
 Maniac – amerykańsko-francuski film fabularny z 2012 roku

Zobacz też